Patrik Lundh (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Lidingö HC, il rejoint les équipes de jeunes du Djurgården Hockey. Il attaque sa carrière dans l'Elitserien en 2007 avant de s'aguerrir trois saisons dans l'Allsvenskan. En 2009, il signe au Färjestads BK. Il est surnommé « Maskinen » (« la machine » en français) par ses coéquipiers en raison de sa très bonne condition physique. Il remporte le championnat national 2011.

Carrière internationale
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il honore sa première sélection senior le  lors d'une victoire 2-1 face à la République tchèque dans un match comptant pour la Coupe Pervi Kanal.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2006-2007 || Djurgården Hockey || Elitserien || 9|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Almtuna IS || Allsvenskan || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008 || Malmö Redhawks ||Allsvenskan || 40|| 2|| 11|| 13|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Bofors IK || HockeyAllsvenskan || 44|| 10|| 20|| 30|| 32|| || || || || 
|-
| 2009-2010 ||Bofors IK || HockeyAllsvenskan || 45|| 15|| 24|| 39|| 48|| || || || || 
|-
|2010-2011 || Färjestads BK || Elitserien || 55|| 12|| 14|| 26|| 28|| 12|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
|2011-2012 || Färjestads BK || Elitserien || 54|| 11|| 13|| 24|| 28|| 11|| 2|| 8|| 10|| 4
|-
|2012-2013 || Färjestads BK || Elitserien || 50|| 7|| 9|| 16|| 51|| 10|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
|2013-2014 || Färjestads BK || SHL || 55|| 6|| 15|| 21|| 38|| 15|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
| 2014-2015 || Växjö Lakers HC || SHL || 53 || 9 || 11 || 20 || 26 || 18 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2015-2016 || Växjö Lakers HC || SHL || 47|| 10|| 13|| 23|| 8|| 13|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2016-2017 || Djurgården Hockey || SHL || 46|| 6|| 16|| 22|| 6|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2017-2018 || Djurgården Hockey || SHL || 52|| 15|| 25|| 40|| 12|| 11|| 2|| 8|| 10|| 2
|-
| 2018-2019 || HC Red Star Kunlun || KHL || 61|| 6|| 15|| 21|| 6|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2019-2020 || Linköpings HC || SHL || 47|| 4|| 10|| 14|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Linköpings HC || SHL || 52|| 14|| 14|| 28|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Schwenninger Wild Wings || DEL || 28|| 1|| 1|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Färjestads BK || SHL || 20|| 1|| 2|| 3|| 2|| 16|| 2|| 3|| 5|| 29
|-
| 2022-2023 || Färjestads BK || SHL || || || || || ||

Au niveau international

| 2006 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 0|| 1|| 6|| 0|| align="left"| Sixième place
|-
| 2008 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent

Références

Naissance en juin 1988
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Färjestads BK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du BIK Karlskoga
Joueur du Almtuna IS
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du Linköpings HC
Joueur des Schwenningen Wild Wings